Um total de 99 times se inscreveram para as Eliminatórias da Copa do Mundo FIFA de 1974, competindo por um total de 16 vagas na fase final. A , como país-sede, e o , como defensores do título, se classificaram automaticamente, deixando 14 vagas.

As 16 vagas disponíveis na Copa do Mundo de 1974 seriam distribuídas entre as zonas continentais da seguinte maneira:

 Europa (UEFA): 9,5 vagas, 1 delas iria à Alemanha Ocidental, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 8,5 vagas foram disputadas por 32 times, a última vaga seria disputada contra um representante da CONMEBOL.
 América do Sul (CONMEBOL): 3,5 vagas, 1 delas iria ao Brasil, que se classificou automaticamente, enquanto as outras 2,5 seriam disputadas por 9 times, a última vaga seria disputada contra um representante da UEFA.
 América do Norte, América Central e Caribe (CONCACAF): 1 vaga disputada por 14 times.
 África (CAF): 1 vagas disputada por 24 times.
 Ásia (AFC) e Oceania (OFC): 1 vaga disputada por 18 times.

Europa

Grupo 1 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

Áustria e Suécia empataram nos pontos e no Saldo de Gols, sendo realizado um jogo desempate em campo neutro:

 - classificada.

Grupo 2 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

Itália - classificada.

Grupo 3 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

 (Holanda) - classificado.

Grupo 4 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

 - classificada.

Grupo 5 

Jogos                                                                                                                        

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

 - classificada.

Grupo 6 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

 - classificada.

Grupo 7 

Jogos                                                                                                                        

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

Espanha e Iugoslávia empataram nos pontos e no Saldo de Gols, sendo realizado um jogo desempate em campo neutro:

 - classificada.

Grupo 8 

Jogos                                                                                                                        

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919

 - classificada.

Grupo 9 

Jogos                                                                                                                        

Fonte: http://www.ogol.com.br/edition.php?grupo=1169&id_edicao=1991&fase=13919
  (URSS) - eliminada na repescagem contra o Chile, por se recusar a jogar em protesto ao golpe de Pinochet.
  - classificada.
  - classificada.
   (Holanda) - classificado.
  (Rep. Democrática Alemã) - classificada.
  - classificada.
  - classificada.
  - classificada.
  - classificada.

América do Sul

Grupo 1 

Jogos

Grupo 2 

Jogos

Grupo 3 

Jogos                                        

A Venezuela, que fazia parte do Grupo 3, desistiu da prova prematuramente.

 e  empataram nos pontos e no Saldo de Gols, sendo realizado um jogo desempate em campo neutro:

Repescagem Europa/América do Sul 

  - classificado.
  - classificada.
  - classificado na repescagem contra a União Soviética

América do Norte e Central

Primeira fase

Grupo 1 (Zona Norte-Americana) 

Jogos

Fonte ; https://pt.athlet.org/

Grupo 2 

Jogos

Fonte ; https://pt.athlet.org/

Grupo 3 

Jogos

Fonte ; https://pt.athlet.org/

Grupo 4 
 desistiu, então  (Holandesas) se classificaram automaticamente.

Grupo 5 

Jogos

Fonte ; https://pt.athlet.org/

Grupo 6 

Jogos

Fonte ; https://pt.athlet.org/

Segunda fase 

Jogos                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

https://pt.athlet.org
 Haiti - classificado.

África

Primeira fase 
 Jogos de ida
 
A RD do Congo, é também denominada  para diferencia-la do país vizinho República do . 
{| class="wikitable"  :  :  
19/11/1972 : |0-0 |  
|02/03/1972  |1-0 |  
08/12/1972  |2-1 |  
15/10/1972  |0-1 |  
16/07/1972  |2-0 |  
25/11/1972  |1-1 |  
30/04/1972  |0-0 |  
05/08/1972  |2-1 | (República do Congo)  
18/06/1972 DAOMÉ (Atual ) |0-5 |  
06/06/1972  |0-0 | (atual Rep. Democrática do CONGO) 

 Jogos de volta
 {| class="wikitable" !P !País !Pts !J !V !E !D !GP !GC !S |- |1 |         | | | |0 | | | |5 |- |2 | | | | |0 | | | | |- |3 | | |1 | | |0 | | | |- |4 | (atual Rep. Democrática do CONGO) | |1 | | |0 | | |1 |- |5 | | | | | |0 | | | |- |6 | | |1 | |0 | | |0 | |- |7 | | |1 | | | | | |0 |- | | | |1 | |1 |0 |1 |1 |0 |- |9 | (República do Congo) | |1 | |1 |0 |0 |0 | |- |10 | |1 |1 |0 |1 |0 |0 | | |- |11 | | |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |- |12 | |1 |1 |0 | | |0 |0 |0 |- |13 | |1 |1 | | |0 |0 |0 |0 |- |14 | | |1 | | |0 | |0 |0 |- |15 | | |1 | |0 |1 | | | -1 |- |16 | | |1 | |0 | | | | -1 |- |17 | |0 |1 |0 |0 | | | | -1 |- |18 |DAOMÉ (Atual ) | |1 | |0 |1 |0 | | -1 |- |19 | | |1 |0 |0 | | |2 | -2 |- |20 | | |1 |0 | | | | | -5 |} {| class="wikitable" 
 03/12/1972 | |1-2 | 
 12/03/1972 | |5-1 | 
 17/12/1972 | |2-0 | 
 29/10/1972 | |2-0 | 
 23/07/1972 | |1-0 | 
 03/12/1972 | |0-0 | 
 04/06/1972 | |6-1 | 
 15/08/1972 | (República do Congo) |1-1 | 
 02/07/1972 | |5-1 |DAOMÉ (Atual ) 
 20/06/1972 | (atual Rep. Democrática do CONGO) |4-0 | |}

Ambas as equipes empataram no agregado por 1-1, necessitando um jogo desempate:

As desistências de Madagáscar e Gabão na 1ª eliminatória, possibilitaram as qualificações automáticas para a ronda seguinte das selecções das Ilhas Maurício e Camarões, respectivamente.

A FIFA atribuiu a vitória por 0-2 ao  no jogo  - , na 1ª mão da 2ª eliminatória, depois de distúrbios no estádio terem originado a interrupção do jogo quando o resultado era de 2-3.

A vitória do  (atual Rep. Democrática do CONGO) por 0-2 no jogo  -  (atual Rep. Democrática do CONGO) também foi determinada pela FIFA, já que a selecção marroquina desistiu de disputar o jogo.

Anteriormente, a República Democrática do Congo já foi chamada, em ordem cronológica: Estado Livre do Congo, Congo Belga, República do Congo (Léopoldville), República Democrática do Congo e República do .  

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O país foi oficialmente conhecido como a "República Democrática do Congo" entre 1965 e 1971, quando teve o nome alterado para República do . Em 1992, a Conferência Nacional Soberana votou pela recuperação do nome anterior, República Democrática do Congo, mas a alteração não levada a efeito. O nome do país foi restaurado em 1997, pelo presidente Laurent-Désiré Kabila ( 1997 - 2001), após o fim da longa ditadura de Mobutu Sese Seko (1965 - 1997).  

Fonte: Wikipédia, a enciclopédia livre.

O Reino de Daomé era um Estado da África, situado onde hoje se situa o . O reino foi fundado no século XVII e durou até 1904, quando foi conquistado com tropas senegalesas pela  e incorporado à África Ocidental Francesa. Wikipédia

Segunda fase 
 Jogos de ida
 {| class="wikitable" |21/10/1973 | |4-0 | |- |04/11/1973 | |0-2 |(RD congo) |- |18/11/1973 |(RD congo) |2-1 | |- |25/11/1973 | |2-0 | |- |09/12/1973 | (RD congo) |3-0 | |}

 Jogos de volta
 {| class="wikitable" |21/10/1973 | |4-0 | |- |04/11/1973 | |0-2 |(RD congo) |- |18/11/1973 |(RD congo) |2-1 | |- |25/11/1973 | |2-0 | |- |09/12/1973 | (RD congo) |3-0 | |}

Ambas as equipes empataram no agregado por 1-1, necessitando um jogo desempate:

Terceira fase 
 Jogos de ida
 {| class="wikitable" |21/10/1973 | |4-0 | |- |04/11/1973 | |0-2 |(RD congo) |- |18/11/1973 |(RD congo) |2-1 | |- |25/11/1973 | |2-0 | |- |09/12/1973 | (RD congo) |3-0 | |}

 Jogos de volta
 {| class="wikitable" |21/10/1973 | |4-0 | |- |04/11/1973 | |0-2 |(RD congo) |- |18/11/1973 |(RD congo) |2-1 | |- |25/11/1973 | |2-0 | |- |09/12/1973 | (RD congo) |3-0 | |}

Quarta fase 

 (RD CONGO) - classificado.

Ásia e Oceania

Zona A 
 Partidas Classificatorias

Com Base nesses resultados, Vietnã (do Sul), Japão e Hong Kong se classificaram para o Grupo A. Tailândia, Israel e Malásia se Juntaram a Coréia do Sul no Grupo B.

Grupo A

Grupo B

Semifinais

Final

Zona B

Grupo 3

Grupo 4

Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

Fase Final 
 Jogo de ida

 Jogo de volta

Ambas as equipes empataram no agregado por 1-1, necessitando um jogo desempate em campo neutro:

 Austrália - classificada.

Eliminatorias
1974